A belga labdarúgókupa, franciául Coupe de Belgique, hollandul Beker van België egy évenkénti megrendezésű labdarúgókupa-sorozat Belgiumban. A kupát 1912-ben alapították, a címvédő jelenleg a Royal Antwerp. A legsikeresebb csapat a Club Brugge KV 11 győzelmével.

Története 

A kupát először az 1907-08-as szezonban rendezték meg, azonban ekkor még nem klasszikus értelemben vett csapatok, hanem a belga tartományok válogatottjai játszottak egymással. A mérkőzést Kelet-Flandria csapata nyerte Antwerpen ellen 6–2-re. A következő évben Antwerpen 5–2-re legyőzte Brabantot. Ezt követően a kupát két évig nem rendezték meg.

A sorozat 1911-ben éledt újjá, azonban az első világháború miatt ismét hamar félbeszakadt. A következő kiírás 1927-ben volt. Később még nem rendezték meg minden évben, megszakítás nélkül csak 1963 óta játsszák.

Lebonyolítás 

Az első körben a tartományok 176 csapata játszik egymással. A legjobb 4 13, a további 5 tartomány 12 csapatot indíthat. A második körben a 88 továbbjutó játszik.

A harmadik körben kapcsolódnak be a harmadosztály csapatai, összesen 32-en. A 18 másodosztályú csapat a következő körben csatlakozik. A negyedik körből továbbjutó 28 csapat kvalifikálja magát az utolsó körbe. 

Ezt követően a másod- és első osztályú csapatok már egymással is összekerülhetnek. A 32-es főtáblán és a nyolcaddöntőben 1 mérkőzésen dől el a továbbjutás sorsa, ezután azonban a negyed- és az elődöntőkön visszavágót is rendeznek. A döntőt a Stade Roi Baudouinban játsszák.

Az eddigi győztesek

Legsikeresebb csapatok

Külső hivatkozások 
 A belga labdarúgás története
 A belga szövetség honlapja

Nemzeti labdarúgókupák
Belga labdarúgás